I nove volti dell'assassino (The List of Adrian Messenger) – romanzo di Philip MacDonald del 1959
 I cinque volti dell'assassino (The List of Adrian Messenger) – film del 1963 diretto da John Huston